Příjmení Konvalina nosí více významných osobností:

 Blažej Konvalina (1919-1942) – český zámečník a vojenský pilot 312. peruti RAF
 Jaroslav Konvalina (* 1968) – český fotbalista, obránce
 Jiří Konvalina (1809–1866) – rakouský zemědělec a politik
 Josef Konvalina (1908–1985) – český a československý rolník, politik ČSL
 Zdenek Konvalina (* 1979) – český tanečník

podobné
 Konvalinka